Авель, твой брат () — польский фильм в жанре психологическая драма режиссёра Януша Насфетера 1970 года.

Сюжет 
История повествует о том, как двенадцатилетний Кароль пытается всеми способами приспособиться к образу жизни, который ведут его одноклассники. Эти самые приятели заставляют Кароля избить маленького мальчика. А когда они узнают, что Кароль рассказал об этом своей маме, начинают жестоко ему мстить...

В ролях 
 Филип Лободзиньский — Кароль Матулак
 Генрик Голембевский — Генрик Балон
 Роман Мосиор — Антони Бонцала
 Войчех Скут — Ежи Заграек
 Эдвард Дымек — Вальдемар Пацух
 Катажина Ланевска — мама Кароля
 Анджей Бочула — Юзеф Саломон
 Войчех Андрулевич — Ереми Матущак
 Анна Новак — Анна Пацуланка
 Дорота Чайко — Бася Егоров
 Бохдан Грачик — Богдан
 Богдан Издебский — Адам Пежхала
 Здзислав Лесняк — учитель польского языка и географии
 Кристина Фельдман — 'учитель музыки и другие

 Награды 
1971:
 «Złote Poznańskie Koziołki''» на Национальном фестивале фильмов для детей в Познане 
 награда на Любуском Лете в Лагове 
 «Серебряная медаль» и «Детский приз жюри» на ММК в Москве  
 награда на Международном кинофестивале для детей в Тегеране

Примечания

Ссылки 
 
 «Авель, твой брат» на сайте Filmweb
 «Авель, твой брат» на сайте Filmpolski
 Фрагмент фильма
 Кадры со съемок

Фильмы Януша Насфетера
Фильмы 1970 года
Фильмы Польши 1970 года
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы-драмы Польши